Raffaella di Girolamo (Santiago, 18 de enero de 1978), es una psicóloga, sexóloga y escritora chilena. 

Es hija de la destacada actriz Claudia di Girolamo y del artista plástico Ismael Frigerio. Hermana de los actores Antonio y Pedro Campos di Girolamo. Además es nieta de Claudio di Girolamo Carlini y prima de Mariana di Girolamo.

Realizó sus estudios en Saint George's College y UNIACC. 

En 2009 debutó en televisión como panelista en Buenos días a todos de Televisión Nacional de Chile. En el 2013, publicó su libro "Sexualidad diario íntimo" en FILSA.  

Fue pareja del célebre compositor y cantante Álvaro Henríquez, quien le dedicaría el tema instrumental Raffaella, de su álbum solista homónimo.

Participa en la radio online SUBELA en el programa "Terapia Grupal con Raffa di Girólamo".

Referencias

Di Girolamo
Psicopedagogos
Psicoterapeutas
Psicólogos educacionales
Sexólogos
Alumnado de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación